Robert Richardson (ur. 1955) – amerykański operator filmowy
 Robert Richardson (1862 – 1943) – brytyjski polityk Partii Pracy
 Robert C. Richardson (1937 – 2013) – amerykański fizyk, laureat Nagrody Nobla
 Robert D. Richardson (ur. 1934) – amerykański historyk i pisarz
 Robert S. Richardson (1902 – 1981) – amerykański astronom, autor powieści science fiction pod pseudonimem Philip Latham